Казах — окремий представник народу казахи

 Казах — село, район Турара Рискулова, Жамбильська область, Казахстан